Пабло Даниэль Мартинес Моралес (; род. 30 ноября 1996, Асунсьон) — парагвайский футболист, нападающий. Ныне на правах аренды выступает за клуб «Спортиво Сан-Лоренсо».

Биография 
Пабло Мартинес начинал карьеру футболиста в парагвайском клубе «3 февраля». 11 февраля 2018 года он дебютировал в парагвайской Примере, выйдя на замену в домашнем матче против «Серро Портеньо».

В июле 2018 года Мартинес на правах аренды перешёл в аргентинский «Ланус».

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Парагвая
Игроки ФК «3 февраля»
Игроки ФК «Ланус»
Игроки ФК «Спортиво Сан-Лоренсо»